Кубок Австрії з футболу 2016–2017 — 82-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вп'яте здобув Ред Булл (Зальцбург).

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 липня 2016

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Австрії на soccerway 

2016—2017
Австрія
Австрія
2016 в австрійському спорті
2017 в австрійському спорті